Morgan Peak kan syfta på följande platser:

Antarktis 

 Morgan Peak, Antarktis (syd), 
 Morgan Peak, Antarktis (nord),

USA 

 Morgan Peak (berg i USA, Vermont), Windsor County, 
 Morgan Peak (berg i USA, Colorado), Summit County, 
 Morgan Peak (berg i USA, Texas), Mitchell County, 

Robotskapade Antarktisförgreningar
Robotskapade USAförgreningar